Onchestos (en grec ancien ) est un nom propre qui peut désigner, en Grèce antique :

 Onchestos, ville de Béotie où se trouvait un sanctuaire du dieu Poséidon.
 Onchestos fils d'Agrios, personnage de la mythologie grecque, fils d'Agrios fils de Porthaon.